Weuste ist der Name folgender Orte:
 Weuste (Schwelm), ein Ortsteil der Stadt Schwelm in Nordrhein-Westfalen
 Weuste (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen
 Weuste (Attendorn), ein Ortsteil der Stadt Attendorn in Nordrhein-Westfalen

Weuste ist ebenfalls der Name folgender Personen:
 Christian Weuste, deutscher Verwaltungsfachmann und Bürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr